Wolbach ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Leonhard Wolbach (1783–1872), deutscher Politiker
 Johann Philipp Gustav Wolbach (1826–1890), deutscher Politiker
 Simeon Burt Wolbach (1880–1954), US-amerikanischer Pathologe

Siehe auch:
 Volbach
 Wohlbach
 Wollbach
 Wollebach
 Wollenbach